Goupillières (Calvados)
 Goupillières (Eure)
 Goupillières (Seine-Maritime)
 Goupillières (Yvelines)